Bleu de Gascogne kan verwijzen naar diverse hondenrassen: 
Basset bleu de Gascogne
Grand bleu de Gascogne
Griffon bleu de Gascogne
Petit bleu de Gascogne